Nemzeti Bajnokság I 2021/2022 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – jest 120. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 30 lipca 2021 do 15 maja 2022 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Rozgrywki toczyły się systemem "każdy z każdym", w którym każde dwie drużyny rozegrały między sobą trzy spotkania.
Ferencváros Budapeszt zdobył czwarty tytuł z rzędu, a 33. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 na Węgrzech
2022 na Węgrzech